Viegas Carrascalão ist der Familienname folgender Personen:

 João Viegas Carrascalão (1945–2012), osttimoresischer Politiker (UDT)
 Manuel Viegas Carrascalão (1901–1977), portugiesischer Anarchist
 Manuel Viegas Carrascalão (1933–2009), osttimoresischer Unabhängigkeitsführer, siehe Manuel Carrascalão
 Mário Viegas Carrascalão (1937–2017), osttimoresischer Politiker und Gouverneur